Georg Luber ist der Name folgender Personen:

* Georg Luber (Politiker) (1893–1961), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Georg Luber (Fußballspieler) (1912–1980), deutscher Fußballspieler